Rota hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Rota, ciudad española.
 Base Naval de Rota, base ubicada en la ciudad española, compartida con los Estados Unidos.
 Isla Rota, cuarta isla más poblada del archipiélago de las Marianas.

Personas 
 Martino Rota (1520– 1583)  artista dálmata conocido principalmente como grabador.
 Ignacio Rota (1890-1965), futbolista argentino.
 Nino Rota (1911-1979), compositor italiano de música clásica y cinematográfica.
 Marco Rota (1942-), artista italiano dibujante de Disney comics.
 Cristina Rota (1945-), actriz, productora y profesora de arte dramático argentino-española.
 Carlo Rota (1961-), actor canadiense.
 Alfredo Rota (1975-), deportista italiano que compitió en esgrima.
 Lazaros Rota (1997-), futbolista griego.

Organizaciones 
 Rota, unidad militar polaca del siglo XVI.
 Club Deportivo Rota, grupo de fútbol español.
 Tribunal de la Rota Romana, de apelación de la Santa Sede.

Otros usos 
 Rota, instrumento musical.
 Róta, valquiria de la mitología nórdica que elegía a quienes debían morir para ser conducidos al Valhalla.

Enlaces externos